I tornei WTA Premier di tennis sono stati una categoria istituita nel 2009 all'interno della WTA, fino al 2020. Questa categoria, superiore a quella dei Tornei WTA International, rimpiazza quelle precedenti dei Tier I e dei Tier II, riducendo anche il numero di tornei da 26 a 22. Dal 2021 vengono sostituiti dai Tornei WTA 1000 e Tornei WTA 500.

La serie nel 2020 era composta da:
 quattro tornei combinati (sia maschili che femminili), obbligatori e con montepremi da  a  $ (Indian Wells, Miami, Madrid e Pechino);
 cinque tornei con montepremi da  a  $ (Doha, Roma, Cincinnati, Toronto/Montréal e Wuhan);
 dodici tornei con montepremi variabile da  a  $;
 le WTA Finals, con un montepremi da  $.

La stagione 2020 ha subito diverse cancellazioni a causa della pandemia di COVID-19.

Programma

Risultati

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Vincitrici dei vari tornei

Singolare

WTA Championships

Premier Mandatory

Premier 5

Premier

Doppio 
* Barbora Záhlavová-Strýcová dal 2015 è tornata a farsi chiamare Barbora Strýcová.
* Raquel Kops-Jones dal 2016, a seguito del matrimonio si fa chiamare Raquel Atawo.
* Andrea Hlaváčková dal 2017, a seguito del matrimonio si fa chiamare Andrea Sestini Hlaváčková.
* Yung-jan Chan dal 2018 si fa chiamare Latisha Chan.

WTA Championships

Premier Mandatory

Premier 5

Premier

Classifiche per vittorie

Singolare

Doppio

Note

Voci correlate 
 Tornei WTA International
 Tornei WTA 1000
 Tornei WTA 500
 Tornei WTA 250
 Tier I